Jožef II. je lahko:
 Jožef II. Habsburško-Lotarinški
 Jožef II. Konstantinoplski
 Papež Jožef II. Aleksandrijski